Эрик Босграф (; род. 1980) — нидерландский исполнитель на продольной флейте.

Биография 
Родился в 1980 году.

Окончил Амстердамскую консерваторию (2005) у Вальтера ван Хауве и Пауля Ленхаутса, а также Утрехтский университет по курсу музыковедения со специализацией в области нидерландских песенных сборников XVIII века. В юности, кроме того, играл на гобое и выступал в составе рок-группы. Лауреат нескольких национальных музыкальных конкурсов.

Босграф выступает в составе ансамбля Королевская духовая музыка под руководством своего учителя Ленхаутса и в составе ансамбля Cordevento вместе с гитаристом Изхаром Элиасом и клавесинистом Алессандро Пьяну, участвовал в качестве солиста в концертах Оркестра Концертгебау под управлением Франса Брюггена и др. В 2004 г. он выступил организатором Первого европейского фестиваля продольной флейты, прошедшего в окрестностях Амстердама.

В 2007 г. вышел записанный Босграфом тройной альбом музыки Якоба ван Эйка, приуроченный к 350-летию со дня смерти композитора. Среди записей Босграфа также 12 фантазий Георга Филиппа Телемана и Партита BWV 1013 Иоганна Себастьяна Баха, произведения Пёрселла, Генделя, Вивальди и др.

В 2008 году участвует в фестивале старинной музыки Earlymusic.

Дискографи 

 Le Plaintif, French baroque music (Brilliant Classics, 95694), 2020
 Loevendie and Bosgraaf: Nachklang - Reflex - Dance - Improvisations (Brilliant Classics 95906), 2018
 Телеман: The Trio Sonatas for Recorder, Violin & Basso Continuo (Berlin Classics 0301006BC), 2017
 Ernst Reijseger: Walking Out, soundtrack for the movie by Andrew & Alex Smith (Winter & Winter), 2017
 Телеман: The Double Concertos with Recorder, Cordevento (Brilliant Classics 95249), 2016
 Телеман: Complete Suites and Concertos for Recorder, Cordevento (Brilliant Classics 95248), 2016
 Ernst Reijseger: Salt & Fire, soundtrack for the movie by Werner Herzog (Winter & Winter, 2016)
 Willem Jeths: Recorder Concerto (Challenge Records CC 72693), 2015
 Телеман: The Recorder Sonatas (Brilliant Classics 95247), 2015
 Pierre Boulez, Tamminga/Bosgraaf: Dialogues, Dialogues de l'ombre double (Brilliant Classics 94842), 2015
 Vivaldi: The Four Seasons, Cordevento (Brilliant Classics 94637), 2013, re-release on LP 2015
 Hotel Terminus, met Saxophonist Yuri Honing (Brilliant Classics 9418), 2013
 La Monarcha, 17th centrury music from the Spanish territories, Cordevento (Brilliant Classics, 94252), 2012
 Bach: Concerti, Cordevento (Brilliant Classics 94296), 2011
 Vivaldi: Recorder Concertos, Cordevento (Brilliant Classics 93804), 2009
 Handel: The Recorder Sonatas (Brilliant Classics 93792), 2008
 Телеман: Twelve Fantasias, Bach: Partita (Brilliant Classics 93757), 2008
 Van Eyck: Der Fluyten Lust-hof (3-CD-set, Brilliant Classics 93391), 2007
 Big Eye, movies & music (CD & DVD, Phenom Records PH0713), 2007
Appearance in film music by Ernst Reijseger:
 Werner Herzog: Salt_and_Fire (premiered in Shanghai, 2016): https://www.imdb.com/title/tt4441150/ 
 Alex & Andrew Smith: Walking_Out (2017): https://www.imdb.com/title/tt5420886/?ref_=fn_al_tt_1 
 Werner Herzog: Nomad: in the footsteps of Bruce Chatwin (premiered in New York, 2019): https://www.imdb.com/title/tt10011296/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
 Werner Herzog: Family Romance, LLC (premiered in Cannes, 2019): https://www.imdb.com/title/tt10208194

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

/

Выпускники Амстердамской консерватории
Флейтисты Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов
Исполнители на исторических инструментах